Hämet-Ahti kan som auktorsförkortning betyda:

 Leena Hämet-Ahti
 Raija-Leena Hämet-Ahti

Robotskapade auktorsförkortningar